Ву́лиця Генера́ла Нау́мова — назва вулиці у різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь генерал-майора Наумова Михайла Івановича, Героя Радянського Союза, учасника партизанського руху на території України в роки Великої Вітчизняної війни.

Вулиця Генерала Наумова — вулиця в місті Жовква Львівської області.
 Вулиця Генерала Наумова — вулиця в місті Київ.

Вулиця Генерала Наумова — вулиця в місті Перм.

Вулиці, названі на честь людей